Гюльмаме́д Хами́д-оглы́ Гюльмаме́дов (, ); 12 декабря 1923, Качагани, Борчалинский уезд, Грузинская ССР, ЗСФСР) — старший лейтенант Красной Армии, участник Великой Отечественной войны. Общественный деятель Тюрков-карапапаков Грузии. В 2001—2004 годах — член Учредительного Совета и Верховного Меджлиса Национальной Ассамблеи Азербайджанцев Грузии (НААГ).

Биография

Происхождение 
Гюльмамед Хамид оглы Гюльмамедов родился в семье земельного собственника Хамид Гюльмамед-огли Гюльмамедли (1875—1976). По национальности тюрк-карапапак. Детство прошло в Грузии в село Качагани. Отец, Гюльмамедли Хамид (1875—1975), был кавалеристом Татарского конного полка Кавказской туземной конной дивизии 1914—1917 годы. Дед, Гюльмамедли Гюльмамед (1810—1894) был арендатором земли в Качагани.
Гюльмамед Хамид оглы Гюльмамедов из древнего Тюрко-Карапапакского рода Гюль, Кыпчакского происхождения. Его предки, в 1118 году в составе армии Кыпчакского хана Атрака, переселились из территории современной Житомирской области Украины, в восточный тюрко-населенный регион Грузии — Тюркоба, при правлении царя Давида IV Строителя.
Род Гюль до 1560 года были тенгрианинами. После присоединения Борчалы к Сефевидской империи Шахиншахом Тахмасп I все представители рода Гюль приняли ислам.

Образование 
 С 1930 по 1937 год учился в Качеганской сельской средней школе.
 В 1939 году окончил Ахалцихский Тюркский Педагогический Техникум (г.Ахалцихе, Грузинская ССР) по специальности преподаватель «истории СССР»
 В 1942 году окончил 28-ю Бронетанковую Школу. (г. Баку, Азербайджанская ССР)

Участие в Великой Отечественной войне

После войны

Награды 
Советские:
 Орден Отечественной войны I степени
 Орден Красной Звезды
 Медаль «За боевые заслуги»
 Медаль «За оборону Кавказа»
 Медаль «За взятие Кенигсберга»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9 мая 1945)
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965)
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (6 мая 1995)
 Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «30 лет Советской Армии и Флота»
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
  
Польские:
 Медаль «За Одру, Ниссу, Балтик»
 
 
Знаки:
 Знак МО СССР «25 лет Победы в Великой Отечественной войне»
 Знак «Гвардия»

Примечания

Ссылки 

 «Qacagan Eli»: Баку, 2005.

Общественные деятели Грузии